Кубок Испании по футболу 2008—2009 — 108-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Обладателем Кубка Испании в 25 раз стала «Барселона».

1/128 финала 
Реал Овьедо — Понтеведра: 2:0
Понферрадина — Ферроль: 1:0 ()
Сан-Фернандо — Полидепортиво: 0:3
Конкенсе — Кадис: 3:2 (о/т)
Исарра — Гава: 0:1
Универсидад де Лас-Пальмас — Сьемпосуэлос: 1:0
Ориуэла — Атлетико Балеарес: 2:0
Линарес — Эсиха: 1:2
Сьюдад Сантьяго — Португалете: 0:1
Мелилья — Сеута: 2:1 (о/т)
Толедо — Гранада: 3:1
Баракальдо — Химнастика: 2:0
Рокетас — Атлетико Сьюдад: 1:0
Эхеа — Альсира: 1:3 (о/т)
Альфаро — Агилас: 1:0 (о/т)
Атлетико Гранадилья — Дон Бенито: 0:1 (о/т)
Луго — Реал Унион: 0:3
Сант-Андреу — Мирандес: 2:1

1/64 финала 
Реал Овьедо — Понферрадина: 2:3 (о/т)
Полидепортиво — Конкенсе: 2:0
Гава — Универсидад де Лас-Пальмас: 1:3 (о/т)
Ориуэла — Фуэртевентура: 1:0
Эсиха — Португалете: 0:1
Бенидорм — Лемона: 4:2 (о/т)
Мелилья — Мерида: 5:2
Толедо — Самора: 1:0 (о/т)
Баракальдо— Рокетас: 1:0 (о/т)
Альсира — Гранада 74: 0:0 (1:4 )
Альфаро — Дон Бенито: 1:2
Реал Унион — Сант-Андреу: 2:1
Эркулес — Леванте: 2:1 (о/т)
Кастельон — Эйбар: 1:0
Эльче — Алавес: 2:0
Химнастик — Херона: 0:2
Уэска — Райо Вальекано: 1:3 (о/т)
Саламанка — Лас-Пальмас: 2:1
Реал Сосьедад — Реал Сарагоса: 1:0
Аликанте — Сельта: 0:1
Херес — Реал Мурсия: 1:1 (1:3 пен.)
Тенерифе — Кордоба: 2:1

1/32 финала

Плей-офф

Финал

Бомбардиры

Ссылки 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Испании в 2008 году
Спорт в Испании в 2009 году